Латвійська футбольна вища ліга 2021 — 30-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Латвії. Титул вперше здобув РФШ.

Клуби 
12 березня, за день до початку сезону, ліцензія клубу Ноа була анульована, тож кількість команд скоротилось до 8-ми.

15 квітня спортивний суд визнав право клубу Ноа на участь в цьогорічних змаганнях.

19 червня Вентспілс відмовився від подальшої участі в турнірі.

23 липня Ноа відмовився від подальшої участі в турнірі.

Турнірна таблиця

Результати

Примітки

Посилання 
 Сайт Латвійської футбольної федерації  
 Чемпіонат Латвії на сайті uefa  
 Латвійська вища ліга на soccerway  

2021
Латвія
2021 у латвійському спорті